Аббревиатура «СОБР» может означать:
 Специальный отряд быстрого реагирования — спецподразделение внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь;
 Специальный отряд быстрого реагирования — название специальных подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии);
 ОАО «Северо-Онежский бокситовый рудник» — организация, занимающаяся добычей бокситов Иксинского месторождения;
 Северо-Онежский бокситоносный район — район залегания крупных месторождений бокситов в Архангельской области;
 СОБР (сериал) и СОБР 2 (сериал) — российские телевизионные сериалы.